Florencia Gismondi nació el (23 de octubre de 1980) es una conductora de TV paraguaya.

Biografía 
Florencia tiene nacionalidad argentina, pero desde los 14 años vive en Paraguay, actualmente tiene la nacionalidad paraguaya y es adoptada por su carisma en el medio paraguayo.

Trayectoria 
Está vinculada a los medios de comunicación audiovisual desde los 15 años. Aparte de locutora de programas de radio y televisión es Licenciada en Periodismo. Comenzó en los medios de comunicación en "Radio Venus", luego hizo "Chicos y Chicas", un programa infantil de TV que fue emitido por Telefuturo.

También condujo junto con Ricardo Ayoreo Martínez el programa semanal de la asociación de ex-alumnos del Colegio San José denominado San José Unido los jueves a las 22:15 (UTC-3) por Unicanal desde 2004 hasta 2007. 

Fueron muy buenas épocas y creció profesionalmente, aunque su presencia más fuerte en los medios llegó en el verano de 2006 con Call TV, un programa lanzado en Telefuturo con Endemol Argentina. Ahí conoció a Armando "Binguito" Acosta su co-conductor y también la mayoría del público la vio bailar "La batidora".

También estuvo a cargo del espacio "La Caja new age", y el programa de concurso "¿Quién sabe más de fútbol?", ambos de Telefuturo.

En el 2007 participó de la primera emisión exitosa de Bailando por un sueño (Paraguay) y resultó la flamante ganadora; esto la llevó a presentarse como representante del país en Bailando por un sueño mundo en México, pero por un lesión tuvo que ser reemplazada por Melissa Quiñonez y volver al país, luego fue desvinculada de Telefuturo y se alejó del ambiente de los medios por dos años.

En 2010 regresa a la televisión en la pantalla de Canal 13 nuevamente con el ciclo Call TV bajo una nueva producción, luego conduce el programa "Marque el 13" junto a Roberto "Pitu" Willis pero un tiempo después se retira del programa por diferencias con el co-conductor.

También es madrina de una guardería de la Chacarita de Asunción llamada Ko'eju.

A partir del 2011 no está en televisión.

Trayectoria en radio 
- Radio Venus

- Radio Canal 100

- Radio City

- Radio La U

- Radio Mixtyk

- Radio Rgs

- Conductora de MQM en Canal 13

Presentadores de televisión de Paraguay